Zestawienie meczów reprezentacji Polski w piłce siatkowej kobiet prowadzonej przez Marca Bonittę

Oficjalne mecze międzypaństwowe 

|-
!colspan=7 | 2007

|-
!colspan=7|2008

|}

Bilans spotkań według krajów

Bilans spotkań według imprezy

Mecze towarzyskie i sparingowe 

|-
!colspan=7 | 2007

|-
!colspan=7 | 2008

|}

Przypisy 

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej kobiet